La Cycliste solitaire, nouvelle d'Arthur Conan Doyle, ainsi que ses adaptations éponymes :
 The Solitary Cyclist (1921), court-métrage de la série Sherlock Holmes avec Eille Norwood dans le rôle-titre.
 The Solitary Cyclist (1968), épisode de la série Sherlock Holmes avec Peter Cushing dans le rôle-titre.
 The Solitary Cyclist (1984), épisode de la série Sherlock Holmes avec Jeremy Brett dans le rôle-titre.